La First Division 1929-1930 è stata la 38ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 31 agosto 1929 e il 3 maggio 1930 e concluso con la vittoria dello , al suo quarto titolo, il secondo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Vic Watson () con 41 reti.

Stagione

Novità
Al posto delle retrocesse  e  sono salite dalla Second Division il  e il  .

Squadre partecipanti

Classifica finale
Legenda:
      Campione d'Inghilterra.
      Retrocessa in Second Division.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.

Risultati

Tabellone

Note

Voci correlate
Second Division 1929-1930
FA Cup 1929-1930

Collegamenti esterni

Calcio nel 1929
Calcio nel 1930
1929